China Open 2013 − dziewiąty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2012/2013 rozegrany w dniach 25 – 31 marca 2013 roku w hali widowiskowej Uniwersytetu Pekińskiego w Pekinie (Chiny).

Obrońcą tytułu był Peter Ebdon, który przegrał w 1 rundzie z Marcusem Campbellem 3:5.

Nagrody 

 Zwycięzca: £ 85 000 
 II miejsce: £ 35 000

 Półfinalista: £ 20 000 
 Ćwierćfinalista: £ 11 000 
 Runda 3: £ 7 500 
 Runda 2: £ 6 000 
 Runda 1: £ 2 300

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 3 500

Runda dzikich kart 
Mecze rundy dzikich kart zostały rozegrane w Pekinie w dniu 25 – 26 marca.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 

 142, 126, 121 Jimmy Robertson
 140, 125, 116, 111, 104 Mark Selby
 138, 113, 113, 110, 110 Neil Robertson
 137, 124 Shaun Murphy
 136, 108 Mark Williams
 134, 110 Rory McLeod
 134 Stuart Bingham
 133, 102 Stephen Maguire

 131, 102 Jack Lisowski
 129 Mark Allen
 126 Liang Wenbo
 116 John Higgins
 109 Robert Milkins
 108 Barry Hawkins
 105, 101 Michael Holt

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 9 – 12 stycznia w World Snooker Academy, Sheffield, Anglia. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 142, 103 Sean O’Sullivan
 141 Marcus Campbell
 140 Chen Zhe
 130 Michael Holt
 130 Dave Harold
 127 Marco Fu
 126 Tian Pengfei
 122 Aditya Mehta

 115, 114, 102 Anthony McGill
 108 Andy Hicks
 107 Michael Wild
 104, 102 Kurt Maflin
 103 Liang Wenbo
 100 Robbie Williams
 100 Steve Davis

Linki zewnętrzne 
 China Open 2013 w serwisie snookerworld.pl

Przypisy 

China Open (snooker)
2013 w sporcie